Coroatá pode se referir a:

Geografia
Coroatá, rio do Maranhão
Coroatá, município do Maranhão

Plantas
Gravatá
Bromelia plumieriNeoglaziovia variegata

Peixes
Platynematichthys notatus

Desambiguações de biologia